Боржиганта́й — село в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа (Забайкальский край Российской Федерации). Административный центр сельского поселения «Боржигантай».

География 
Расположен на востоке района, по левому берегу реки Онон, в 98 км (по автодороге) к востоку от административного центра района — посёлка городского типа Могойтуй.

История 
Село образовано в 1932 году.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87% от общей численности в 1166 человек.

Инфраструктура 
 Экономика

В селе расположена центральная усадьба агропроизводственного кооператива «Боржигантай», образованного здесь в 1999 году на базе существовавшего с 1972 года совхоза имени 50-летия СССР (ранее Бурят-Монгольский конный завод № 128 и Агинский овцесовхоз).
 Социальные объекты

Средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, участковая больница.

Транспорт 
Автомобильная дорога местного значения «Могойтуй-Боржигантай».

См. также 
 Боржигантайская впадина

Примечания

Ссылки 
Дашидондоков Ш.-Н. С. 

Населённые пункты Могойтуйского района